Taken (miniserie), een sciencefiction-miniserie uit 2002 van Steven Spielberg
 Taken (filmserie), een filmserie van Luc Besson met Liam Neeson in de hoofdrol
Taken (film), een film uit 2008
Taken 2, een film uit 2012
Taken 3, een film uit 2014
 Taken (televisieserie), een televisieserie die zich afspeelt voor de gebeurtenissen in de gelijknamige filmserie